Kórnik (gromada), 1971–1972 (powiat śremski)
 Kórnik-Południe (gromada), 1960–1971 (powiat śremski)
 Kórnik-Północ (gromada), 1960–1971 (powiat śremski)

Zobacz też: gromada Bnin